Barmin je priimek več oseb:
 Aleksander Ivanovič Barmin, sovjetski general
 Vladimir Pavlovič Barmin, sovjetski znanstvenik